Oshakan är en ort i Armenien.   Den ligger i provinsen Aragatsotn, i den västra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Jerevan. Oshakan ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Oshakan är kuperad norrut, men söderut är den platt. Den högsta punkten i närheten är Gora Akdirakar,  meter över havet,  km nordost om Oshakan. Runt Oshakan är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Jerevan,  km sydost om Oshakan. 

Trakten runt Oshakan består till största delen av jordbruksmark.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Aragatsotn
Kontrollbehov inkommande wikilänkar